Прокопий (Procopius, Procopia) може да се отнася за:
 Фамилията Прокопии
 Прокопий Кесарийски — (500-565), византийски учен, историк
 Прокопий — (325-366), един от узурпаторите на властта в Източната Римска империя
 Прокопий — (422-424), magister militum, баща на импер. Антемий
 Прокопий от Газа (465-528), християнски оратор
 Прокопия — (9 век), дъщеря на Никифор I и съпруга на Михаил I Рангаве
 Свети Прокопий – (+ 303)
 Свети Прокопий Сазавски – (+ 1053)
 Свети Прокопий Устюжки – (+ 1303)